The O’Jays — американская музыкальная группа из Кантона, штат Огайо. Была основана в 1958 году.

Принята в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.

Кроме того, песня «Love Train» в исполнении группы The O’Jays входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Дискография 
 См. «The O’Jays discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 The O’Jays на сайте AllMusic
 The O’Jays на сайте Зала славы рок-н-ролла

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Музыкальные коллективы из Огайо
Ритм-энд-блюзовые группы США
Фанк-музыканты
Соул-группы
Персоналии:Кантон (Огайо)
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Bell Records